Pilgerkirche ist mehrdeutig und bezeichnet:
 Pilgerkirchen als Wallfahrtsziele, siehe Wallfahrtsort
 Pilgerkirche (Schönstatt), modernes Kirchengebäude in Vallendar-Schönstatt
 Römische Pilgerkirchen, die sieben Pilgerkirchen in Rom